Парламентские выборы в Ирландии 2011 года — досрочные выборы в Парламент Ирландии, прошедшие 25 февраля 2011 года, связанные с отставкой Брайана Коуэна и подписанием документа о роспуске парламента. Причина выборов — резкое ухудшение экономической ситуации в стране в результате финансово-экономического кризиса, приведшего к тому, что Ирландия стала второй страной Европейского Союза после Греции, запросившей кредит у ЕС и МВФ и получившей его в объёме 85 миллиардов евро.

Голосование проходило с 7 утра до 10 вечера.

Изначально голосование было намечено на 11 марта, но Зелёная партия по финансовым соображениям настояла на переносе сроков голосования на более раннюю дату. По Конституции Ирландии, голосование должно быть проведено в течение 30 дней после роспуска Дойла.

Опросы мнений

Результаты 
Фине Гэл поулчила рекордное количество мест, получив самое большое представительство в парламенте впервые в своей истории. Кроме того, существенный прирост получили левые, в частности, Шинн Фейн (14 мест) и Объединённый левый альянс (5 мест) — коалиция троцкистской Социалистической партии, а также объединений «Люди важнее прибыли» и «Группа действия рабочих и безработных».

Фианна Файл напротив, показала самые плохие результаты со времени своего основания в 1926 году.

По итогам выборов было создано коалиционное правительство Фине Гэл и Лейбористской партии.

Примечания 

2011
25
2011 год в Ирландии
Ирландия
2011